Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta és una associació cultural creada el 1994 i encarregada de la custòdia i gestió dels Gegants de la Barceloneta.

Aquestes peces de la imatgeria festiva es van crear per iniciativa de l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, encapçalada pel President, José Pérez Nieto i la seva secretària, Carme Tomàs (actual Presidenta de la Colla Gegantera) com a difusió i promoció del barri. Es van cercar els elements simbòlics que identificaven la Barceloneta i es van convertir en gegants i gegantons: una peixatera, un pescador, la Torre del Rellotge del moll de Pescadors i dos cap grossos reconvertits en gegantons de Motxilla o manotes.

L'Associació al llarg dels anys va anar incrementant el patrimoni d'imatgeria festiva amb altres elements com la Tarasca de Barcelona, -que forma part del bestiari històric de la Barcelona Vella i del Seguici Festiu i Popular de la Ciutat- el gegantó Miquelet, com homenatge als Cors Muts (cors de Clavé) i el Nan del General "Lagarto" personatge que acompanya al canó de la Barceloneta per la celebració de Sant Miquel, patró del barri el 29 de setembre.

L'entitat té dues dates significatives de celebració de diferents àmbits de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. La Trobada de Gegants de la Barceloneta, que se celebra al voltant del 3r diumenge de maig, i l'acte sacramental de Foc Bestial - Versots Infernals on es representa la lluita de Sant Miquel i el Diable. Aquesta activitat es duu a terme el darrer cap de setmana de setembre.

Referències

Enllaços externs 
 Web de l'Associació 
 https://gegantsdelabarceloneta.blogspot.com.es

Associacions de Barcelona
Medalles d'Honor de Barcelona 2007
Entitats de la Barceloneta